Werner Straub ist der Name folgender Personen:

* Werner Straub (Geistlicher) (1901–1945), deutscher evangelischer Geistlicher
 Werner Straub (Psychologe) (1902–1983), deutscher Psychologe und Hochschullehrer